Die letzte Runde steht für:

 Die letzte Runde (1940), deutscher Film von Werner Klingler 
 Die letzte Runde (1983), deutsch-österreichischer Film von Peter Patzak
 Ein starkes Team: Die letzte Runde, deutscher Film von Ulrich Zrenner (2022)